Басино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Басино — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Басино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Басино — ныне не существующая деревня на территории Тосненского района Ленинградской области.
 Басино — село в Октябрьском районе Пермского края.
 Басино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Басино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Басино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Басино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.